Баянды — название населённых пунктов в Казахстане:
 Баянды — село в Мунайлинском районе Мангистауской области.
 Баянды (до 2021 г. — 40 лет Победы) — село в Жетысуйском районе Туркестанской области.